Сахнин:

 Сахнин — город в Израиле.
 Сахнин, Аркадий Яковлевич (1910—1999) — русский прозаик, публицист, очеркист.